Cet article est une chronologie d'événements qui se sont produits en France sous la Cinquième République (depuis 1958).

Années 1950

1958 

  : investiture de Charles de Gaulle au poste de président du Conseil, appelé par le président de la République René Coty
  : vote des pleins pouvoirs à Charles de Gaulle
  : approbation de la constitution de la Cinquième République par référendum
  : indépendance de la Guinée
  : promulgation des résultats du référendum ; la Quatrième République prend fin et la Cinquième République la remplace le lendemain
  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; victoire de l'Union pour la nouvelle République (UNR) et des modérés
  : élection de Charles de Gaulle (UNR) au mandat de président de la République, la seule de ce régime à ne pas s'être déroulée au suffrage universel direct

1959 

  : nomination de Michel Debré (UNR) au poste de Premier ministre

Années 1960

1960 

  :
 Mise en circulation du nouveau franc
 Indépendance du Cameroun
 - février : semaine des barricades à Alger
  : création du Parti socialiste unifié (PSU)
  : indépendance du Sénégal
  : indépendance du Togo
  : indépendance de Madagascar
  : indépendance du Bénin
  : indépendance du Niger
  : indépendance du Burkina Faso
  : indépendance de la Côte d'Ivoire
  : indépendance du Tchad
  : indépendance de la République centrafricaine
  : indépendance du Congo
  : indépendance du Gabon
  : indépendance du Mali
  : indépendance de la Mauritanie

1961 

  : référendum sur l'autodétermination en Algérie : victoire du « oui »
  : massacre d'Algériens lors d'une manifestation à Paris

1962 

  : manifestation à Paris contre l'Organisation armée secrète (OAS) ; 8 morts au métro Charonne
  : signature des accords d'Évian, prélude à l'indépendance de l'Algérie
  : référendum sur les accords d'Évian ; victoire du « oui »
  : nomination de Georges Pompidou (UNR) au poste de Premier ministre
  : indépendance de l'Algérie
  : attentat du Petit-Clamart contre Charles de Gaulle
  : victoire d'une motion de censure de l'Assemblée nationale contre le gouvernement de Georges Pompidou
  : dissolution de l'Assemblée nationale
  : référendum français sur l'élection au suffrage universel du président de la République : 62 % de oui
  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; nouvelle victoire de l'Union pour la nouvelle République - Union démocratique du travail (UNR-UDT, ex-UNR) et des modérés

1963 

  : Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signent le traité de l'Élysée

1964 

  : reconnaissance de la république populaire de Chine par Charles de Gaulle

1965 

  : loi sur l'autonomie financière de la femme mariée et réforme des régimes matrimoniaux
  : création de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS)
  : premier tour de l'élection présidentielle
  : second tour ; élection de Charles de Gaulle pour un second mandat de président de la République

1966 

  : création du Centre démocrate (CD)
  : la France se retire du commandement intégré de l'OTAN

1967 

  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; l'Union des républicains de progrès (URP), comprenant l'Union des démocrates pour la Cinquième République (UD-, ex-UNR-UDT), obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale
  : promulgation de la loi Neuwirth autorisant la contraception

1968 

 - : mouvement social d'ampleur inédite
  : dissolution de l'Assemblée nationale
  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; victoire encore plus large de l'URP, l'UD- obtient à elle seule la majorité absolue
  : nomination de Maurice Couve de Murville (UD-) au poste de Premier ministre

1969 

  : référendum sur la réforme régionale et du Sénat : victoire du « non »
  : peu après minuit, Charles de Gaulle annonce sa démission de la présidence de la République ; début du premier intérim présidentiel d'Alain Poher (CD)
  : premier tour de l'élection présidentielle
  : second tour ; élection de Georges Pompidou (UDR, ex-UD-) au mandat de président de la République
  : nomination de Jacques Chaban-Delmas (UDR) au poste de Premier ministre
  : création du Parti socialiste (PS) à l'issue du Congrès d'Issy-les-Moulineaux

Années 1970

1970 

  : promulgation de la loi instaurant le SMIC

1971 

  : publication du Manifeste des 343 réclamant la légalisation de l'avortement
  : au Congrès du PS à Épinay, François Mitterrand devient premier secrétaire

1972 

  : référendum sur l'élargissement de la CEE : victoire du « oui »
  : création du programme commun de gouvernement de l'Union de la gauche
  : nomination de Pierre Messmer (UDR) au poste de Premier ministre
  : création du Front national (FN)

1973 

  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; la majorité est reconduite
  : création du quotidien Libération par Serge July

1974 

  : mort de Georges Pompidou ; début du second intérim présidentiel d'Alain Poher (CD)
  : premier tour de l'élection présidentielle
  : second tour ; élection de Valéry Giscard d'Estaing (FNRI) au mandat de président de la République
  : nomination de Jacques Chirac (UDR) au poste de Premier ministre
  : abaissement de la majorité à 18 ans
 19 décembre : promulgation de la loi Veil dépénalisant l'IVG

1975 

  : indépendance des Comores

1976 

  : nomination de Raymond Barre (indépendant, proche de l'UDR) au poste de Premier ministre
  : création du Rassemblement pour la République (RPR, ex-UDR)

1977 

Apparition du Mouvement autonome

  : indépendance de Djibouti
  : rupture de l'Union de la gauche

1978 

  : création de l'Union pour la démocratie française (UDF)
  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; victoire de la majorité

1979 

Apparition du groupe Action directe

  : Jacques Mesrine est abattu par la police

Années 1980

1980 

  : mouvement étudiant contre le décret Imbert visant à limiter l'inscription des étrangers dans les universités françaises
  : indépendance du Vanuatu

1981 

  : premier tour de l'élection présidentielle
  : second tour ; élection de François Mitterrand (PS) au mandat de président de la République
  :
 Nomination de Pierre Mauroy (PS) au poste de Premier ministre
 Dissolution de l'Assemblée nationale
  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; le PS obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale
  : abolition de la peine de mort

1982

1983

1984 

  : nomination de Laurent Fabius (PS) au poste de Premier ministre

1985

1986 

  : élections législatives (tour unique) ; la droite obtient de justesse la majorité absolue à l'Assemblée nationale
  : nomination de Jacques Chirac (RPR) au poste de Premier ministre (début de la première cohabitation)

1987

1988 

  : premier tour de l'élection présidentielle
  : second tour ; élection de François Mitterrand pour un second mandat de président de la République
  : nomination de Michel Rocard (PS) au poste de Premier ministre
  : dissolution de l'Assemblée nationale
  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; le PS obtient une majorité relative
  : référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie : victoire du « oui »

1989

Années 1990

1990

1991 

  : nomination d'Édith Cresson (PS) au poste de Premier ministre

1992 

  : nomination de Pierre Bérégovoy (PS) au poste de Premier ministre
  : référendum sur l'approbation du traité de Maastricht : victoire très serrée du « oui »

1993 

  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; victoire de la droite
  : nomination d'Édouard Balladur (RPR) au poste de Premier ministre (début de la deuxième cohabitation)

1994 

  : mouvement contre le contrat d'insertion professionnelle (CIP)

1995 

  : premier tour de l'élection présidentielle
  : second tour ; élection de Jacques Chirac (RPR) au mandat de président de la République
  : nomination d'Alain Juppé (RPR) au poste de Premier ministre
  au  : vague de grèves contre le « plan Juppé »

1996 

Apparition du mouvement des « sans-papiers »

1997 

  : dissolution de l'Assemblée nationale
  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; victoire de la gauche plurielle
  : nomination de Lionel Jospin (PS) au poste de Premier ministre (début de la troisième cohabitation)
  : suspension du service national

1998 

  : accord de Nouméa afin de régler la crise en Nouvelle-Calédonie
  : première victoire de l'équipe de France à la Coupe du monde de football

1999 

  : promulgation de la loi instituant la couverture maladie universelle (CMU)
  : promulgation de la loi créant le pacte civil de solidarité (PACS)
  et  : les tempêtes Lothar puis Martin font plus de 90 morts et ravagent 1 million d'hectares de forêts

Années 2000

2000 

  : réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures
  au  : présidence française du Conseil de l'Union européenne
  : référendum sur la réduction du mandat présidentiel ; le « oui » l'emporte avec 73,2 % des suffrages exprimés mais avec 69,8 % d'abstention

2001 

  : le délai de l'IVG est porté à 12 semaines
  : explosion de l'usine AZF de Toulouse

2002 

  : mise en circulation de l'euro
  : promulgation de la loi de modernisation sociale réprimant le harcèlement moral en entreprise
  : promulgation de la loi autorisant l'accouchement sous X
  : premier tour de l'élection présidentielle ; Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen (FN) arrivent en tête ; la qualification inédite et inattendue de l'extrême droite pour le second tour entraîne d'importantes manifestations contre le FN
  : second tour ; élection de Jacques Chirac pour un deuxième mandat de président de la République
  : nomination de Jean-Pierre Raffarin au poste de Premier ministre
  : premier tour des élections législatives
  : second tour ; victoire du nouveau parti de droite issu notamment du RPR, l'Union pour un mouvement populaire (UMP)
  et  : inondations dans le sud de la France (23 morts dont 22 dans le Gard)
  : assouplissement des dispositions de la loi sur les 35 heures

2003 

  : une canicule d'ampleur exceptionnelle fait environ

2004 

  : célébration du premier mariage homosexuel français, annulé ensuite par la justice

2005 

  : référendum français sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe ; victoire du « non »
  : nomination de Dominique de Villepin au poste de Premier ministre
  : émeutes dans les banlieues françaises

2006 

  à  : rejet massif par les salariés et les étudiants du contrat première embauche (CPE)

2007 

  : le TGV français bat son propre record du monde,  sur un tronçon de la ligne Paris-Strasbourg
  : élection de Nicolas Sarkozy (UMP) à la présidence de la République
  : nomination de François Fillon (UMP) au poste de Premier ministre
  : second tour des élections législatives ; l'UMP conserve la majorité absolue à l'Assemblée nationale

2008 

  au  : présidence française du Conseil de l'Union européenne
  : promulgation de la réforme de la constitution modifiant de nombreux articles
  : début d'une grève générale en Guyane

2009 

  : la grève générale s'étend à la Guadeloupe
  : la grève générale s'étend à la Martinique
  : tempête Klaus dans le sud-ouest ; de nombreux foyers sont privés d'électricité et la forêt des Landes est durement abîmée, des décès sont à déplorer

Années 2010

2010 

  à  : manifestations et grèves contre la réforme des retraites

2011 

  : aux élections sénatoriales, la gauche obtient 178 sièges contre 170 pour la droite ; le Sénat change de majorité pour la première fois depuis le début de la

2012 

 ,  et  : attentats contre une école juive et des militaires à Toulouse et Montauban
  : élection de François Hollande (PS) à la présidence de la République
  : nomination de Jean-Marc Ayrault (PS) au poste de Premier ministre
  : second tour des élections législatives ; le Parti socialiste obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale

2013 

  au  : opération Serval au Mali
  : promulgation de la loi autorisant les mariages entre personnes de même sexe

2014 

  au  : opération Serval au Mali
  : nomination de Manuel Valls (PS) au poste de Premier ministre
  : lancement de l'opération Barkhane au Sahel
  : lancement de l'opération Chammal en Irak et en Syrie
  : élections sénatoriales ; la droite retrouve la majorité au Sénat, le Front national a des élus pour la première fois

2015 

Vague d'attentats meurtriers dont :

  : fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo
  : prise d'otages au magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes
  : fusillades et attaques-suicides au Bataclan, au Stade de France et dans des restaurants et des bars parisiens

2016 

  : entrée en vigueur des nouvelles régions
  : création de La France insoumise (LFI)
  à  : Nuit debout (manifestations et grèves contre la loi Travail)
  : création de La République en marche (LREM)
  : attentat terroriste sur la promenade des Anglais à Nice
  : nomination de Bernard Cazeneuve (PS) au poste de Premier ministre

2017 

  : élection d'Emmanuel Macron (LREM) à la présidence de la République
  : nomination d'Édouard Philippe (alors membre des Républicains, ex-UMP) au poste de Premier ministre
  : second tour des élections législatives ; La République en marche obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale
  : canicule en Europe
  : réforme du code du travail par ordonnances
  : élections sénatoriales ; Les Républicains (LR) restent majoritaires au Sénat avec 146 sièges

2018 

  à  : mouvement social à Mayotte
  : attaques terroristes à Carcassonne et Trèbes
  : deuxième victoire de l'équipe de France à la Coupe du monde de football
  à  : canicule en Europe
 À partir du  : mouvement des Gilets jaunes
  : premier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ; l'indépendance est rejetée
  : attentat terroriste sur le marché de Noël de Strasbourg

2019 

 Mouvement des Gilets jaunes
  au  : incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris
 Fin  : canicule en Europe
  au  : manifestations et grèves contre la réforme des retraites

Années 2020

2020 

 Mouvement des Gilets jaunes
  au  : manifestations et grèves contre la réforme des retraites
  au  : premier confinement national lié à la pandémie de Covid-19
  : nomination de Jean Castex (alors membre de LR) au poste de Premier ministre
  : canicule en Europe
  : deuxième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ; l'indépendance est rejetée
  : assassinat d'un professeur d'enseignement moral et civique
  au  : couvre-feu territorialisé lié à la pandémie de Covid-19
  au  : deuxième confinement national lié à la pandémie de Covid-19
  au  : couvre-feu national lié à la pandémie de Covid-19

2021 

  au  : couvre-feu national lié à la pandémie de Covid-19
  au  : troisième confinement national lié à la pandémie de Covid-19
  à  : canicule en Europe
  au  : le passe vaccinal est obligatoire dans de nombreux lieux de loisirs et de culture
  au  : feux de forêt dans le Var
  : troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, boycotté par les indépendantistes ; l'indépendance est rejetée

2022 

  au  : le passe vaccinal est obligatoire dans de nombreux lieux de loisirs et de culture
  au  : présidence française du Conseil de l'Union européenne
  : réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République
  : création de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) à Aubervilliers
  : nomination d'Élisabeth Borne (LREM) au poste de Première ministre
  : second tour des élections législatives ; aucun parti n'obtient la majorité absolue à la nouvelle Assemblée nationale, mais La République en marche reste majoritaire
 Depuis  : canicule et sécheresse en Europe (notamment en France)
  au  : feux de forêt en Gironde
  au  : reprise des feux à Landiras
  : fusillade visant des militants kurdes à Paris

2023 

 Depuis  : important mouvement social contre le projet de réforme des retraites du gouvernement Élisabeth Borne
  au  : météo durablement anticyclonique, absence totale de pluie

Voir aussi 

 Chronologie de la France
 Histoire de France sous la Cinquième République
 Histoire de France

Chronologie de la France au XXe siècle
Cinquième République française
Chronologie de la France au XXIe siècle